The Collector steht für:

 den Originaltitel der Filmadaption (1965) durch William Wyler, siehe Der Fänger
 den Originaltitel eines Romans von John Fowles aus dem Jahr 1963, siehe Der Sammler
 The Collector (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie (2004–2006)
 The Collector – He Always Takes One, ein Horrorfilm von Marcus Dunstan aus dem Jahr 2009
 ein Song des Musikprojekts Nine Inch Nails, siehe With Teeth